Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „13” („XIII”):

Wojska Polskiego
 XIII Brygada Kawalerii 1924–1937
Austro-węgierskie
 13 Brygada Kawalerii w Zagrzebiu (do 1894)
 13 Brygada Kawalerii w Stanisławowie 1894–1918